Красноармейский — название населённых пунктов в России:

 Красноармейский — хутор в Тахтамукайском районе Адыгеи.
 Красноармейский — посёлок в Немецком национальном районе Алтайского края.
 Красноармейский — посёлок в Панкрушихинском районе Алтайского края.
 Красноармейский — хутор в Кумылженском районе Волгоградской области.
 Красноармейский — посёлок в Новониколаевском районе Волгоградской области.
 Красноармейский — посёлок в Эртильском районе Воронежской области.
 Красноармейский — посёлок в Кавказском районе Краснодарского края.
 Красноармейский — посёлок в Новопокровском районе Краснодарского края.
 Красноармейский — посёлок в Темрюкском районе Краснодарского края.
 Красноармейский — хутор в Тимашёвском районе Краснодарского края, Новокорсунское сельское поселение.
 Красноармейский — посёлок в Тимашёвском районе Краснодарского края, Поселковое сельское поселение.
 Красноармейский — посёлок в Торбеевском районе Мордовии.
 Красноармейский — посёлок в Троснянском районе Орловской области.
 Красноармейский — хутор в Верхнедонском районе Ростовской области.
 Красноармейский — хутор в Зерноградском районе Ростовской области.
 Красноармейский — хутор в Кагальницком районе Ростовской области.
 Красноармейский — хутор в Мартыновском районе Ростовской области, Новоселовское сельское поселение.
 Красноармейский — посёлок в Мартыновском районе Ростовской области, Южненское сельское поселение.
 Красноармейский — посёлок в Орловском районе Ростовской области.
 Красноармейский — железнодорожный разъезд в Партизанском городском округе Приморского края.
 Красноармейский — посёлок в Чучковском районе Рязанской области.
 Красноармейский — посёлок в Романовском районе Саратовской области.
 Красноармейский — посёлок в составе города Асбест Свердловской области.
 Красноармейский — посёлок в Ульяновском районе Ульяновской области.
 Красноармейский — посёлок в Варненском районе Челябинской области.
 Красноармейский — посёлок городского типа в Чаунском районе Чукотского автономного округа.

См. также 
 Красноармейский городской совет
 Красноармейский мост
 Красноармейский район
 Красноармейский проспект
 Красная армия (значения)
 Красноармейск
 Красноармейская
 Красноармейское